Rusnak ou Rusnák sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme

 (né en 1959), joueur de hockey sur glace slovaque
 (né en 1975), homme politique fédéral canadien
, courtier américain
Josef Rusnak (né en 1958), scénariste et réalisateur allemand
 (1921-2003), ecclésiastique catholique romain américain
 (né en 1989), joueur de hockey sur glace slovaque
 (né en 1950), évêque slovaque
 (né en 1951), joueur américain de football américain
 (né en 1971), joueur slovaque de football
, bassiste hardocre punk améiricain
 (né en 1967), diplomate et académicien slovaque
 (né en 1950), joueur slovaque de football

Homonymie de patronyme